Die Abkürzung LKS steht für:
 Luzerner Kantonsspital
 Liesch-Kolben-Schrot, ein aus Teilen der Maispflanze hergestelltes Futtermittel
 Landeskarte der Schweiz
 Luftkriegsschule
 Landau-Kleffner-Syndrom
 Ljogki Kosmitscheski Samoljot (sowjetische Raumfähre), siehe LKS (Raumfähre)
 Łódzki Klub Sportowy (polnischer Sportverein), siehe ŁKS Łódź
 Powiat Krasnostawski in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung